Революционер — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области в составе Таллинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на север от районного центра села Грачёвка.

История 
Основан в 1919 году. В 1928 был 61 двор и 160 жителей.

Население 
Население составляло 180 человек (67 % русские) по переписи 2002 года, 102 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)